Annequin peut faire référence à :
 Annequin, la commune française du Pas-de-Calais ;
 Annequin, le lutin qui, selon la légende, vit dans le bois de Puilly, dans les Ardennes.